El término Unión Europea puede referirse a:

 Unión Europea, una organización izquierdista de resistencia al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial; o
 Unión Europea una comunidad política de Derecho constituida en régimen de organización internacional sui generis, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los pueblos y de los Estados de Europa.